Gablenzbach ist der Name folgender Flüsse:
 Gablenzbach (Chemnitz), Nebenfluss der Chemnitz in Sachsen
 Gablenzbach (Würschnitz), Nebenfluss der Würschnitz in Sachsen